Са́ра Га́дон (; род. 4 апреля 1987, Торонто, Онтарио, Канада) — канадская актриса, известная по фильмам Дэвида Кроненберга «Опасный метод», «Космополиссаватара» и «Звёздная карта», фильму Дени Вильнёва «Враг», а также роли Сейди Данхилл в мини-сериале «11.22.63».

Ранние годы 
Сара Гадон родилась в Торонто, Онтарио. Её отец — психолог, а мать — учительница. У неё есть старший брат Джеймс. У актрисы английские и итальянские корни. В детстве Гадон посещала Национальную школу балета, в юности — театральную школу Клода Уотсона. В 2005 году она окончила Академию Воган-роуд, а в 2014 году — учёбу в колледже Иннис (при университете Торонто) по специальности «кинематография».

Карьера 
В кино Сара начала сниматься с 10 лет. Её первой работой стала роль Джулии в одном из эпизодов популярного сериала «Её звали Никита». В течение следующих лет Сара получала эпизодические роли в таких телесериалах, как «Боишься ли ты темноты?», «Дважды в жизни», «Когда сердца бьются в такт», «Мутанты Икс» и «Доктор». Также она снялась в таких фильмах, как «Чему учатся девочки», «Мама объявила забастовку», «Кадет Келли», «Ребёнок общества» и «Родные».

Актриса снялась в трёх фильмах Дэвида Кроненберга: «Опасный метод», «Космополис» и «Звёздная карта». В 2011 году её можно было увидеть в мистическом триллере «Дом грёз» в компании Дэниела Крейга, Рэйчел Вайс и Наоми Уоттс, а в 2013 году — в психологическом детективе Дени Вильнёва «Враг», в котором Гадон сыграла жену одного из двух персонажей Джейка Джилленхола.

В 2014 году Гадон озвучила искусственный интеллект в фильме «Новый Человек-паук. Высокое напряжение», а также сыграла супругу главного героя в картине «Дракула». В 2016 году состоялась премьера мини-сериала «11.22.63», снятого по роману Стивена Кинга, в котором Гадон исполнила роль возлюбленной персонажа Джеймса Франко, которую он встречает во время путешествия во времени.

В 2018 году Сара Гадон сыграла в фильме Ксавье Долана «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована». В 2019 году вышел 3 сезон сериала «Настоящий детектив», в котором Гадон предстала в образе режиссёра-документалиста Элайзы Монтгомери.

Личная жизнь 
Сара Гадон состояла в отношениях с монтажёром и режиссёром Мэттью Хэннемом.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Канады